Herausnahme steht für:
 Inobhutnahme, Herausnahme eines Kindes oder Jugendlichen als Aufgabe der Jugendhilfe
 Exenteration, Herausnahme von Eingeweiden